Gredos steht für:
 Sierra de Gredos, ein Teilgebirge des Kastilischen Scheidegebirges
 Navarredonda de Gredos, eine spanische Kleinstadt in der Provinz Ávila der Autonomen Region Kastilien-León
 San Juan de Gredos, eine spanische Kleinstadt in der Provinz Ávila der Autonomen Region Kastilien-León
 Seat Gredos, eine viertürige Stufenhecklimousine der unteren Mittelklasse